Název Jelení potok má více vodních toků:

v Česku:
 Jelení potok (přítok Bílé vody) (ID 10198715) – PP Bílé vody v okrese Brno-venkov 
 Jelení potok (Hirschbach) (ID 10114360) – hraniční potok v okrese Klatovy 
 Jelení potok (přítok Jílovského potoka) – dle Mapy.cz, dle CEVT: Oldřichovský potok (Oldřich), (ID 10113968) – PP Jílovského potoka v okrese Děčín 
 Jelení potok (přítok Kamenice) (ID 10180761) – LP Kamenice v okrese Jablonec nad Nisou 
 Jelení potok (přítok Kateřinského potoka) (ID 10278526) – PP Kateřinského potoka v okrese Tachov 
 Jelení potok (přítok Klepáčského potoka) (ID 10186224) – LP Klepáčského potoka v okrese Jeseník 
 Jelení potok (přítok Lužnice) (ID 10244911) – LP Lužnice v okrese Jindřichův Hradec 
 Jelení potok (přítok Malé Úpy) (ID 10102280) – PP Malé Úpy v okrese Trutnov 
 Jelení potok (přítok Moldavského potoka) (ID 10103530) – hraniční potok, PP Moldavského potoka v okrese Teplice 
 Jelení potok (přítok Opavy) (ID 10216242) – LP Opavy v okrese Bruntál 
 Jelení potok (přítok Pekelského potoka) (ID 10240735) – LP Pekelského potoka v okrese Cheb 
 Jelení potok (přítok Rakovce) (ID 15001235) – LP potoka Rakovec v okrese Olomouc 
 Jelení potok (přítok Rolavy) (ID 10228491) – LP Rolavy v okrese Sokolov 
 Jelení potok (přítok Sitky) (ID 10203059) – LP Sitky v okrese Olomouc 
 Jelení potok (přítok Studené Vltavy) (pod Schwarzenberským plavebním kanálem ID 10246692, nad ID 10274434) – PP Studené Vltavy v okrese Prachatice 
 Jelení potok (přítok Trkmanky) (ID 10186619) – PP Trkmanky v okrese Hodonín 
 Jelení potok (přítok Uhlířského potoka) (ID 10183178) – PP Uhlířského potoka v okrese Náchod 
 Jelení potok (přítok Vltavy) (ID 10269002) – LP Vodní nádrže Orlík v okrese Písek 
 Jelení potok (přítok Zeleného potoka) (ID 10167017) – PP Zeleného potoka v okrese Trutnov 

na Slovensku:
 Jelení potok (přítok Bílé Oravy) – PP Bílé Oravy v Žilinském kraji
 Jelení potok (přítok Jalovského potoka) – LP Jalovského potoka v okrese Prievidza